Oradour kan syfta på:

Geografi

Frankrike
Oradour-sur-Glane – en kommun i departementet Haute-Vienne i regionen Limousin
Oradour-sur-Vayres – en kommun i departementet Haute-Vienne i regionen Limousin
 Oradour, Cantal – en kommun i departementet Cantal i regionen Auvergne
 Oradour, Charente – en kommun i departementet Charente i regionen Poitou-Charentes